Thiva () ist eine Gemeinde in Mittelgriechenland. Verwaltungssitz ist die gleichnamige Stadt Thiva. Vor 2011 entsprach die Gemeinde Thiva dem heutigen Gemeindebezirk Thiva. Im Zuge der Kallikratis-Reform wurden die Gemeinde mit den Gemeinden Vagia, Thisvi und Platees zusammengelegt.

Gemeindegliederung 
 Gemeindebezirk Thiva – Δημοτική Ενότητα Θηβαίων – 25.845
 Stadtbezirk Thiva – Δημοτική Κοινότητα Θηβαίων – 22.883
 Thiva – η Θήβα – 22.883
 Ortsgemeinschaft Ambelochori – Τοπική Κοινότητα Αμπελοχωρίου – 314
 Ambelochorio – το Αμπελοχώρι – 314
 Ortsgemeinschaft Eleonas – Τοπική Κοινότητα Ελεώνος – 1.010
 Eleonas – ο Ελεώνας 1.010
 Ortsgemeinschaft Mouriki – Τοπική Κοινότητα Μουρικίου – 680
 Mouriki – το Μουρίκι – 501
 Kastri – το Καστρί – 56
 Platanakia – τα Πλατανάκια – 123
 Ortsgemeinschaft Neochoraki – Τοπική Κοινότητα Νεοχωρακίου – 515
 Neochoraki – το Νεοχωράκι – 515
 Ortsgemeinschaft Ypato – Τοπική Κοινότητα Υπάτου – 443
 Ypato – το Ύπατο – 438
 Moni Metamorphoseos Sotiros Sagmata – η Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σαγματά – 4
 Gemeindebezirk Vagia – Δημοτική Ενότητα Βαγίων – 3.248
 Stadtbezirk Vagia – Δημοτική Κοινότητα Βαγίων – 3.248
 Vagia – τα Βάγια – 3.248
 Gemeindebezirk Thisvi – Δημοτική Ενότητα Θίσβης – 2.476
 Ortsgemeinschaft Domvraina – Τοπική Κοινότητα Δομβραίνης – 675
 Domvraina – η Δομβραίνα – 639
 Agios Nikolaos – ο Άγιος Νικόλαος – 16
 Moni Makariotissis – η Μονή Μακαριωτίσσης – 20
 Ortsgemeinschaft Ellopia – Τοπική Κοινότητα Ελλοπίας – 398
 Ellopia – η Ελλοπία – 398
 Ortsgemeinschaft Thisvi – Τοπική Κοινότητα Θίσβης – 190
 Thisvi – η Θίσβη – 183
 Ormos Agiou Ioannou – ο Όρμος Αγίου Ιωάννου – 7
 Ortsgemeinschaft Xironomi – Τοπική Κοινότητα Ξηρονομής – 635
 Xironomi – η Ξηρονομή – 356
 Alyki – η Αλυκή – 279
 Ortsgemeinschaft Chostia – Τοπική Κοινότητα Χώστια – 578
 Prodromos – ο Πρόδρομος – 418
 Paralia – η Παραλία – 160
 Gemeindebezirk Platees – Δημοτική Ενότητα Πλαταιών – 4.908
 Ortsgemeinschaft Kaparelli – Τοπική Κοινότητα Καπαρελλίου – 1.863
 Kaparelli – το Καπαρέλλι – 1.756
 Agios Vasilios – ο Άγιος Βασίλειος – 100
 Kalamaki – το Καλαμάκι – 7
 Ortsgemeinschaft Lefktra – Τοπική Κοινότητα Λεύκτρων – 1.091
 Lefktra – τα Λεύκτρα – 1.019
 Paralia Livadostras – η Παραλία Λιβαδόστρας – 72
 Ortsgemeinschaft Loutoufi – Τοπική Κοινότητα Λουτουφίου – 337
 Loutoufi – Λουτούφι – 337
 Ortsgemeinschaft Melissochori – Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου – 670
 Melissochori – το Μελισσοχώρι – 670
 Ortsgemeinschaft Platees – Τοπική Κοινότητα Πλαταιών – 947
 Platees – οι Πλαταιές – 944
 Moni Agias Triadas – η Μονή Αγίας Τριάδας – 3

Verkehr 
Thiva liegt an der Bahnstrecke Piräus–Thessaloniki. Die Ortsteile Eleonas, Ypato und Thiva selbst hatten je einen Bahnhof an der Strecke. Heute ist nur noch der Bahnhof von Thiva in Betrieb.

Weblinks 
 Thebes bei itec-sde.net

Einzelnachweise 

Gemeinde in Mittelgriechenland